Вели́чкович () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Величкович, Бобана (1990—2020) — сербская спортсменка-стрелок, чемпионка мира и Европы.
 Величкович, Боян (род. 1988) — сербский боец ММА.
 Величкович, Владимир (1935—2019) — югославский и французский художник.
 Величкович, Любиша (1946—1999) — югославский военный деятель, генерал-полковник.
 Величкович, Новица (род. 1986) — сербский баскетболист, тяжёлый форвард.

См. также 
  (род. 1972) — депутат Верховной рады Украины VIII и IX созывов.

 Величковичи